Bezděkov est un toponyme qui peut désigner :

Bezděkov, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Bezděkov, une commune du district de Klatovy, dans la région de Plzeň ;
 Bezděkov, une commune du district de Pardubice, dans la région de Pardubice ;
 Bezděkov, une commune du district de Rokycany, dans la région de Plzeň ;
 Bezděkov nad Metují, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Bezděkov pod Třemšínem, une commune du district de Příbram, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Dolní Bezděkov, une commune du district de Chrudim, dans la région de Pardubice ;
 Horní Bezděkov, une commune du district de Kladno, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie